Aerial steht für:
 eine Hebefigur beim Ballett und anderen Tanzstilen
 Aerial (Album), ein Studioalbum von Kate Bush

Geografische Objekte:
 Aerial (Georgia), im Habersham County
 Aerial Acres, im Kern County, Kalifornien
 Aerial Lake, See im Lane County, Oregon